Ammalortukassak bezeichnet:
 Ammalortukassak (Insel, Atilissuaq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ammalortukassak (Insel, Inussullip Imaa), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ammalortukassak (Insel, Paap Kangilerna), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Ammalortukassak (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland